François Boucher peut désigner :

 François Boucher (1703-1770), un peintre et goguettier français ;
 François Boucher (1860-1936), un violoniste et professeur de musique québécois ;
 François Boucher (né en 1955), un navigateur français.

Voir aussi 
 Frank Boucher
 Juste-Nathan François Boucher
 Mathurin François Boucher